De European Darts Championship 2020 was de dertiende editie van het European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 29 oktober tot en met 1 november in Duitsland. Titelverdediger was Rob Cross. Het toernooi werd gewonnen door Peter Wright die in de finale James Wade met 11-4 versloeg en zo zijn eerste EK-titel wist te veroveren.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande editie gelijk gebleven en bedraagt £500.000.

Gekwalificeerde spelers

Ook dit jaar telt alleen het prijzengeld dat de spelers verdienen op de European Tour mee voor kwalificatie op het European Championship. Dit jaar zijn er vanwege het coronavirus slechts vier toernooien.
Wederom plaatst de top 32 van de European Tour Order Of Merit van dit jaar zich. Dat gebeurt volgens een gewogen loting, dat wil zeggen dat de nummer 1 speelt tegen de nummer 32, 2 tegen 31, enzovoort.

De nummer 23 op de ranglijst Glen Durrant moet vanwege het coronavirus verstek laten gaan. Hij werd vervangen door Steve West.

Wedstrijdschema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2020
European Darts Championship
Darts
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen
Oberhausen